

Onomastica
Fein è un nome di famiglia:
 Benjamin Fein (1887-1962) – mobster statunitense
 Christoph Friedrich Fein († 1761) – teologo evangelico
 Eduard Fein (1813-1858) – giurista tedesco
 Egon Fein († 2006) – giornalista tedesco e autore
 Georg Fein (1803-1869) – pubblicista tedesco e politico
 Georg Fein senior (1755-1813) – sindaco di Helmstedt, ispettore generale delle imposte indirette, direttore generale del Staatsdomänen nel regno di Westfalia
 Hans Fein (1899-1969) – imprenditore tedesco, nipote di Wilhelm Emil Fein della C. & E. Fein GmbH
 Maria Fein (1892-1965) – attrice tedesca
 Raymond Fein (* 1950) – pianista svizzero
 Robert Fein (1907-1975) – sollevatore di pesi austriaco
 Rudolf Walther-Fein (1875-1933) – attore austriaco, regista e produttore
 Wilhelm Emil Fein (1842-1898) – imprenditore tedesco fondatore della C. & E. Fein GmbH

Aziende
 C. & E. Fein – costruttore di elettroutensili

Altro
fein è in numismatica la forma breve del titolo di un Münze, esempio 0,925 fein

Varie 
Sinn Féin – partito repubblicano irlandese
FEIN-Kodierung – Friedberger Eigentümer-Identifikations-Nummer zur Wertsachenkodierung
Feinheit

Pagine correlate 
Falz-Fein